Vorošilov je lahko:
 Kliment Jefremovič Vorošilov
 Vojaška akademija Vorošilov